Ryan steht für:
 Ryan (Familienname), Ryan als Familienname
 Ryan (Vorname), Ryan als Vorname
 Ryan Aeronautical, ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft und Flugzeugbaufirma
 Ryan International Airlines, US-amerikanische Fluggesellschaft
 Kaskade (DJ), Künstlername von Ryan Raddon
 Ryan (Film), preisgekrönter animierter Kurzfilm
 RYAN (Raketno Yadernoye Napadenie, dt. nuklearer Raketenangriff), KGB-Auswertungsprogramm der 1980er Jahre zur Früherkennung eines sich anbahnenden atomaren Erstschlags auf die Sowjetunion

 Division of Ryan, Bundeswahlbezirk in Queensland
 Ryan (New South Wales), Ort in Australien

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ryan (Alabama), Ort im Shelby County, Alabama, USA 
 Ryan (Arizona), Geisterstadt im Coconino County, Arizona, USA 
 Ryan (Arkansas). Ort im Lonoke County, Arkansas, USA 
 Ryan (Illinois), Ort im Vermillion County, Illinois, USA
 Ryan (Iowa), Stadt im Delaware County, USA 
 Ryan (Kalifornien), Ort im Inyo County, Kalifornien, USA 
 Ryan (Kentucky), Ort im Fleming County, Kentucky, USA 
 Ryan (Michigan), Ort im Midland County, Michigan, USA 
 Ryan (Minnesota), Ort im Goodhue County, Minnesota, USA 
 Ryan (Ohio), Ort im Lucas County, Ohio, USA 
 Ryan (Oklahoma), Stadt im Jefferson County, Oklahoma, USA 
 Ryan (Texas), Ort im Presidio County, Texas, USA 
 Ryan (Virginia), Ot im Loudoun County, Virginia, USA 
 Ryan (Washington), Ort im Stevens County, Washington, USA 
 Ryan (West Virginia), Ort im Roane County, Virginia, USA 
 Ryan Crossroads (Alabama), Ort im Morgan County, Alabama, USA 
 Ryan Park (Wyoming), Ort im Carbon County, Wyoming, USA 
 Ryan Village (Minnesota), Ort im Cass County, Minnesota, USA 

fiktive Personen:
 Colonel von Ryans Express, Kriegsfilm
 Der Soldat James Ryan, Kriegsfilm
 Jack Ryan, Hauptfigur in Romanen von Tom Clancy 

Siehe auch:
 Ryan v. New York Central Railroad Co.
 Ryan-Gletscher
 Ryan Peak
 Ryan Point
 Ryan-Riff
 Ryan ToysReview
 Mount Ryan
 Rian